Adolf Grabowsky (1880-1969), politologue allemand, théoricien de la géopolitique et auteur
 Petra Grabowsky (1952-), kayakiste est-allemande